Biografies:
 Emma de França (894-934), filla de Robert I de França i de Beatriu de Vermandois, casada el 921 amb el duc Raül de Borgonya, que va ser coronat rei de França 
 Emma de Barcelona (segle IX - segle X), filla de Guifré el Pilós i de Guinedilda, comtes de Barcelona, abadessa del Sant Joan de les Abadesses 
 Emma de Waldeck-Pyrmont (Arolsen, 1858 - La Haia, 1934), Princesa de Waldeck-Pyrmont arran del matrimoni amb el rei Guillem III dels Països Baixos, esdevingué reina dels Països Baixos
 Emma Baker (Massachusetts, 1828-1916), remeiera pequot revitalitzadora de la cultura mohegan 
 Emma Bonino (Bra, Piemont, 1948) política italiana, membre del Parlament italià i Ministra de Política Europea i Comerç Internacional al govern de Romano Prodi 
 Emma Bunton (Anglaterra, 21 de gener de 1976) cantant de música pop membre de les Spice Girls
 Emma Coolidge, personatge de ficció de la sèrie televisiva Herois interpretat per Deanne Bray 
 Emma Goldman (1869-1940) anarquista nord-americana 
 Emma Vilarasau Tomàs (1959, Sant Cugat del Vallès) actriu catalana de teatre, cinema i televisió 
 Emma Watson (15 d'abril de 1990, Oxford) actriu britànica
 Literatura: Emma (novel·la), obra de Jane Austen
 Còmics: Emma (manga)
 Cinema:
Emma (pel·lícula de 1932), pel·lícula estatunidenca dirigida per Clarence Brown
 Emma (pel·lícula de 1996), pel·lícula britànico-estatunidenca dirigida per Douglas McGrath i protagonitzada per Gwyneth Paltrow
 Emma (pel·lícula de 2020), pel·lícula britànica dirigida per Autumn de Wilde
 Televisió: Emma (minisèrie), adaptació de la BBC de la novel·la homònima de Jane Austen
 Toponímia: Emma (Missouri), població estatunidenca de Missouri
 Miscel·lània: Emma Mærsk, vaixell contenidor